El término Sede hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Término genérico
 Sede central, lugar en el que se concentran la mayoría de las funciones importantes de una organización.
 Sede electrónica, en la administración electrónica.
 Sede social
 Sede de condado, centro administrativo de un condado.

Cultura y política
 Sede de la Organización de las Naciones Unidas 
 Sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España
Sede François Mitterrand de la Biblioteca Nacional de Francia
 Anexo:Sede Olímpica de Bicicleta de Montaña de Parnitha

Economía 
 Sede central de la Caja de Ahorros de Florencia
 Sede del Banco Central Europeo
 Sede del Banco de España en Málaga 
 Sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León

Geografía 
 Sede (Etiopía), localidad etíope.
 Sede Nova

Historia 
 Sede real húngara, en la historia de Hungría.
 Sede Superior de la Luftwaffe, durante la Segunda Guerra Mundial.

Religión 
 Sede (religión), en la iglesia católica, asiento del sacerdote que preside una ceremonia litúrgica. Véase también Cátedra.
 Santa Sede
 Sede episcopal
 Sede impedida
 Sede vacante

Además